Рибопьер — дворянский и графский род.

Происхождение и история рода 
Род происходит из кантона Ваадт в Швейцарии, где предки Рибопьеров, по официальной версии, были издревле патрициями. По документам история рода не идёт далее XVII века.

Родоначальник в Российской империи — Иван Степанович Рибопьер выехал в Россию, офицер российской гвардии (1778), бригадир, убит при штурме Измаила (1790), женат на Агриппине Александровне Бибиковой (1778-1812). Их дочери: Елизавета — жена тайного советника Александра Александровича Полянского,  Екатерина — жена Афанасия Васильевича Зыбина.

Графы Рибопьер 
Сын родоначальника — Александр, обер-камергер, член государственного совета, получил русское графское достоинство (26 августа 1856). Благодаря браку с внучатой племянницей Потёмкина-Таврического унаследовал земли в Новороссии, включая Банное. Дочь И. С. Рибопьера Анастасия была замужем за итальянским врачом Симоном Мазаровичем, ставшим впоследствии видным российским дипломатом, русским посланником в Персии. Последним Рибопьером в России был внук А. И. Рибопьера Георгий Иванович (1854—1916), стоявший у истоков олимпийского движения в России.

Известные представители 

 Граф Рибопьер Иван Александрович — женат на княжне Софьи Васильевне Трубецкой.
 Графиня Аглаида Александровна — жена борона Зенден.
 Графиня Софья Александровна — жена Василия Павловича Голенищева-Кутузова.
 Графиня Мария Александровна — жена прусского посла Брасенье-де-Сен-Симон.
 Графиня Татьяна Александровна — жена князя Николая Борисовича Юсупова.
 Графиня Алиса Ивановна — фрейлина, жена князя Павла Ивановича Кантакузена.
 Графиня Софья Ивановна — жена барона Фитингофа.

Описание герба 
В синем поле серебряная стена с тремя островерхими башнями на каждой из которых сидит серебряный же аист. В главе щита в золотом поле возникающий императорский российский орёл.

Нашлемники: средний — императорский российский орёл, боковые — два аиста. Щитодержатели — два аиста.

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — , 1892. — С. 174.
 
 
 
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Графы Рибопьер. стр. 40.

Графские роды России
Дворянские роды России швейцарского происхождения
 
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы